La caja de Pandora, en la mitología griega, era un recipiente al que las tradiciones más cercanas han llamado «caja», aunque probablemente se tratase de una ánfora o una jarra. Según el mito, este recipiente contenía los males que aquejaban a la humanidad (véase Pandora).

En español, la expresión La caja de Pandora ha sido también utilizada para:

 La caja de Pandora (Die Büchse der Pandora), obra de teatro escrita por el dramaturgo alemán Frank Wedekind en 
 La caja de Pandora (Die Büchse der Pandora), película dirigida en 1929 por el director austríaco Georg Wilhelm Pabst, vagamente basada en la obra anterior;
 La caja de Pandora, historieta de Jan de 1983;
 La Caja de Pandora, grupo de música español;
 La Caja de Pandora, editorial de juegos de rol española, hoy desaparecida.
 La caja de Pandora, programa de TVE.